Нг может означать:

 Нг — название кириллических букв Ҥ, Ӈ, Ӊ и Ң или латинских буквы Ŋ ŋ или диграфа ng.
 Нг — альтернативная транскрипция южнокитайской фамилии Ын (Ng).
 Нг, Чарльз (род. 1960) — гонконгский серийный убийца, действовавший на территории США.
 Нг, Кэрри (род. 1963) — гонконгская актриса.
 нг — обозначения нанограмма.
• НГ – аббревиатура праздника новый год.

См. также 
 НГ — список сокращений
 Ng